Kallirrhoë (altgriechisch  „die Schönfließende“) oder Kallirhoë, latinisiert Callirrhoe, bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Kallirrhoë (Tochter des Okeanos), eine Tochter des Okeanos
 Kallirrhoë (Tochter des Acheloos), eine Tochter des Acheloos
 Kallirrhoë (Tochter des Skamandros), eine Tochter des Flussgottes Skamandros
 Kallirrhoë (Tochter des Maiandros), eine Tochter des Flussgottes Maiandros
 Kallirrhoë, eine Tochter des Flussgottes Nestos
 Kallirrhoë (Tochter des Lykos), eine Tochter des Königs Lykos von Libyen
 Kallirrhoë (Kalydon), die Geliebte des Koresos
 Kallirrhoë (Tochter des Phokos), eine Tochter des Phokos
 Kallirrhoë, eine Tochter des Piranthus
 Kallirrhoë (Tyros), eine Quellnymphe
 Kallirrhoë, die Gattin des Piras

Davon abgeleitet sind:
 Kallirrhoë (Roman), ein antiker Roman von Chariton von Aphrodisias
 Callirrhoe (Mond), Mond des Planeten Jupiter

in der antiken Geographie:
 Kallirrhoë (Quelle), eine Quelle beim alten Athen
 Kallirhoe (Bad), Quelle und Heilbad am Ostufer des Toten Meeres

Unter dem Namen Callirhoé wurden folgende Werke verfasst:
 Callirhoé (Ballett), ein Ballett von Cécile Chaminade
 Callirhoé (Oper), eine Oper von André Destouches
 Callirhoé (Kantate), eine Kantate von Charles Levadé
 Callirhoé (Roman), einen Roman von Maurice Sand